Медиона () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Пенедес. Занимает площадь 7,98 км². Население — 2363 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento de Mediona
 Información de la Generalitat de Catalunya
 Datos estadísticos del Institut d’Estadística de Catalunya
 Datos del consejo comarcal
 Información general

Населённые пункты Барселоны
Муниципалитеты Барселоны